Кукарековка — топоним в России:

 Кукарековка — деревня в Рыльском районе Курской области, в составе Крупецкого сельсовета.
 Кукарековка — деревня в Рыльском районе Курской области, в составе Малогнеушевского сельсовета.